— японская компания и звукозаписывающий лейбл.

О лейбле 
Основан в 1999 году. В сферу деятельности компании в основном входит работа с японскими музыкантами, а также саундтреки к аниме и видеоиграм. С мая 2006 является дочерней компанией холдинга Namco Bandai.

В составл лейбла входят дочерние компании Mellow Head (дистрибьютор: Geneon Universal Entertainment), Glory Heaven (дистрибьютор: Sony Music Entertainment Japan) и Kiramune.

В 2018 году было объявлено о реструктуризации дочерних компаний Bandai Namco и создании нового подразделения , в состав которого вошли Lantis и видео-подразделение Bandai Visual.

Артисты 
 Ай Симидзу
 Айра Юки
 Аки Мисато
 ALI PROJECT
 Ая Хирано (до 2011 г.)
 Ceui
 ChouCho
 CooRie
 Дайсукэ Оно
 Эри Китамура
 Eufonius
 Faylan
 G.Addict
 Granrodeo
 Хэкиру Сиина Хиронобу Кагэяма
 Hyadain
 JAM Project
 Тэцуя Какихара
 Кэнъити Судзумура
 Kukui
 Larval stage planning
 LAZY
 Little Non
 Маи Накахара
 Масааки Эндо
 Масуми Ито
 Meg Rock
 Мэгуми Огата
 Milktub Milky Holmes
 Минами Курибаяси
 Минори Тихара
 Миюки Хасимото
 Mosaic.wav
 nano.RIPE
 Нацуко Асо
 OLDCODEX
 Oranges & Lemons
 Rey
 Riryka
 R.O.N
 Рёко Синтани
 Сакура Ногава
 Саори Ацуми Саяка Сасаки
 Sea☆A
 Sena
 SKE48
 Sphere
 Suara
 Сюхэй Кита
 Тацухиса Судзуки
 Тосиюки Морикава
 Уи Миядзаки
 Yousei Teikoku
 Yozuca*
 Yūmao
 Юко Гото
 YURIA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Kiramune
 Glory Heaven 
 Mellow Head 

Лейблы звукозаписи Японии